Мурзабек Иманалиевич Иманалиев (13 сентября 1931, село Каинды, Чуйская область, Киргизская АССР, затем ( Киргизии) — 24 февраля 2017, Бишкек, Киргизия) — советский и киргизский , специалист в области теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, и их приложений в прикладных науках. Директор Института теоретической и прикладной математики НАН Киргизии (1984—2016). Доктор физико-математических наук (1965), профессор (1966), академик АН Киргизской ССР (1977), член-корреспондент АН СССР и РАН (1981).

Биография 
Учился в сельской школе и одновременно начал трудовую деятельность счетоводом колхоза Каинды в 1946 г.

В 1949 г. окончил среднюю школу № 5 г. Фрунзе (ныне Бишкек), в 1953 г. — физико-математический факультет Киргизского государственного университета (КГУ). В 1956 г. по окончании аспирантур в КГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова защитил кандидатскую диссертацию на тему «О поведении решений интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной».

В 1957—1960 гг. — преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой интегро-дифференцированных уравнений КГУ, кандидат физико-математических наук.

В 1960—1962 гг. — проректор по учебной работе, затем старший научный сотрудник (докторант) Фрунзенского политехнического института (ныне Кыргызский технический университет им. Исхака Раззакова).

В 1965 г. ученому была присуждена научная степень доктоа физико-математических наук, а в 1966 г. — ученое звание профессора.

В 1966—1976 гг. — директор Института физики и математики АН Киргизской ССР.

С 1973 г. — член Исполкома Международного союза математиков по развитию и обмену; обозреватель реферативного журнала «Mathematical Reviews».

 1976—1979 гг. —  Киргизского государственного университета.
 1979—1987 гг. — президент Академии наук Киргизской ССР,
 1984—2016 гг. — Директор Института теоретической и прикладной математики АН Киргизской ССР/НАН Кыргызской Республики.

Академик АН Киргизской ССР (ныне — НАН КР) (1979), член-корреспондент (с 1969 г.). Член-корреспондент АН СССР (ныне РАН) (1981).

С 2000 г. — член Исследовательской коллегии советников Американского Биографического Института.

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР от Киргизской ССР 10 и 11 созывов

Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Награды и звания 
 орден Трудового Красного Знамени (1979)
 орден «Манас» III (1997) и I (2003) степеней
 медали СССР
 Почётная золотая медаль Президента Кыргызской Республики «За выдающиеся научные достижения в XX столетии» (2001)
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
 Заслуженный деятель науки Киргизской ССР (1981)
 Почётный член Исследовательской коллегии советников Американского Биографического Института (2000)

Публикации 
Автор 7 монографий, двух учебников для средней школы с кыргызским языком обучения, 7 авторских изобретений и более 200 научных работ. Некоторые труды:

 1972 г. — «Асимптотические методы в теории сингулярно-возмущённых интегро-дифференциальных систем».
 1974 г. — «Колебания и устойчивость решений сингулярно-возмущённых интегро-дифференциальных систем».
 1976 г. — «Математические моделирование народно-хозяйственных задач Киргизии».
 1977 г. — «Методы решения нелинейных обратных задач и их приложения».
 1981 г. — «Обобщённые решения интегральных уравнений первого рода».
 1991 г. — «Нелинейные интегро-дифференциальные уравнения в частных производных».
 1998 г. — «Методы решения многопродуктовой задачи размещения».
 2001 г. — «Сингулярно-возмущённые уравнения при нарушении условия устойчивости»

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте KNews
 Биография на сайте НАН КР 
 Историческая справка  на сайте Архива РАН

Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Киргизской ССР
Ректоры вузов Киргизии
Заслуженные деятели науки Киргизской ССР
Президенты Академии наук Киргизии
Делегаты XXVI съезда КПСС